Ла́стик — розмовна назва стиральної гумки.
 Ластик — персонаж казки «Незнайко в Сонячному місті» М. М. Носова.
 Ластик — цупка бавовняна тканина з блискучою правою стороною.

Див. також 
 Ластік